Eutingen ist der Name zweier Orte in Baden-Württemberg:

 der Gemeinde Eutingen im Gäu im Landkreis Freudenstadt
 des Pforzheimer Ortsteils Eutingen an der Enz